Scoglio Piccolo (Mali Greben o Veli Školjić) – scoglio croato nella parte centrale del canale della Morlacca 
 Scoglio Piccolo (Mali Školj) – isolotto croato nella baia di Novegradi davanti a Possedaria
 Scoglio Piccolo (Mali Školj) – isoletta croata adiacente alla penisola di Clesto in un territorio conteso da Croazia e Bosnia ed Erzegovina
 Scoglio Piccolo – scoglio italiano a nord di San Foca in Puglia